Kansteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Sascha Kansteiner (* 1967), deutscher Klassischer Archäologe
 Wulf Kansteiner (* 1964), deutscher Neuzeithistoriker